RSSI est l'abréviation de :
 responsable de la sécurité des systèmes d'information, l'expert qui garantit la sécurité, la disponibilité et l'intégrité du système d'information et des données d'une organisation ;
 Received Signal Strength Indication, une mesure de la puissance reçue d'un signal radio.